de death rapper Necro
het personage Necro uit de Street Fighter-computerspellen.